Die Euro Hockey League 2011/2012 wird die 5. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey sein. Der Wettbewerb wird in insgesamt vier Turnieren mit Gruppen- und K.-o.-Phase ausgespielt. Sieger wurde der Uhlenhorster HC, der den gastgebenden Amsterdamer H&BC im Finale nach Verlängerung und Penalty Shoot-Out mit 4:3 besiegte.

Teilnehmer 
Insgesamt 24 Mannschaften der 12 bestplatzierten Nationen der EHF-3-Jahreswertung qualifizieren sich für den EHL-Wettbewerb. Alle anderen Nationen schicken ihr Teams in die Trophy- und Challenge-Wettbewerbe.

EHF-3-Jahreswertung

Vorrunde 
Die Vorrunde fand im Herbst 2011 im Rahmen zweier Turniere einerseits in Mülheim an der Ruhr auf der Anlage des HTC Uhlenhorst, sowie in Antwerpen beim belgischen Vertreter KHC Dragons statt. Aus den acht Gruppen à drei Mannschaften qualifizierten sich der Tabellenerste und -zweite für das Achtelfinale.
Für einen Sieg gab es 5 Punkte, für ein Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage mit weniger als drei Toren einen Punkt.

Gruppe A 
21. bis 23. Oktober 2011 in Antwerpen

Gruppe B 
7. bis 9. Oktober 2011 in Mülheim

Gruppe C 
7. bis 9. Oktober 2011 in Mülheim

Gruppe D 
21. bis 23. Oktober 2011 in Antwerpen

Gruppe E 
21. bis 23. Oktober 2011 in Antwerpen

Gruppe F 
21. bis 23. Oktober 2011 in Antwerpen

Gruppe G 
7. bis 9. Oktober 2011 in Mülheim

Gruppe H 
7. bis 9. Oktober 2011 in Mülheim

KO-Runden

EuroHockey Club Trophy 

Die Euro Hockey Trophy wurde vom 6.–9. April 2012 im französischen Lille ausgetragen. Sie bildet den ersten Unterbau zur Euro Hockey League. Die Clubs spielten neben dem Titel auch um Punkte für ihren nationalen Verband in der EHF-3-Jahres-Wertung, die die Anzahl der Clubs einer Nation für die Europacupwettbewerbe festlegt.

Die Startplätze für die Trophy wurden einerseits nach der EHF-3-Jahreswertung vergeben. Weißrussland und Schottland bekamen keinen Startplatz in der EHL mehr, so dass deren nationale Meister bei der Trophy antraten.
Andererseits durften aufgrund guter Resultate die letztjährigen Trophyteilnehmer Meister von Österreich und der Schweiz in der EHL spielen.

Die Verzahnung mit der drittklassigen Euro Hockey Challenge I erfolgt über eine Auf- und Abstiegsregelung. Der zweiten Starter von Schottland und der tschechische Meister erreichten bei der letztjährigen Trophy nur die beiden letzten Plätze sieben und acht und stiegen somit in die Challenge ab. Dafür rückten die Sieger der Aufstiegsspiele bei der Challenge, der zweite Starter von Österreich und der Schweiz in die Trophy.

Die vier restlichen Vertreter blieben zum Vorjahr unverändert: walisischer Meister, zweiter Europapokalstarter von Frankreich und die beiden Vertreter Italiens.

Gruppe A

 HC Bra - Luzerner SC 2:0 (1:0)
 SC Stroitel Brest - MHC Lille 0:3 (0:3)
 HC Bra - SC Stroitel Brest 0:1 (0:0)
 MHC Lille - Luzerner SC 3:2 (2:0)
 SC Stroitel Brest - Luzerner SC 2:2 (0:1)
 MHC Lille - HC Bra 5:0 (3:0)

Gruppe B

 Kelburne HC - HC Rom 5:1 (2:0)
 Whitchurch HC - SV Arminen 0:1 (0:1)
 HC Rom - SV Arminen 1:0 (1:0)
 Kelburne HC - Whitchurch HC SC 5:2 (2:1)
 SV Arminen - Kelburne HC 3:3 (0:1)
 Whitchurch HC - HC Rom 1:3 (1:2)

Platzierungsspiele

 Spiel Platz 7: Luzerner Sportclub - Whitchurch HC 3:2 (1:2)
 Spiel Platz 5: SV Arminen - HC Bra 2:0 (0:0)
 Spiel Platz 3: SC Stroitel Brest - HC Rom 4:2 (2:2,1:1)
 Finale: Lille MHC - Kelburne HC 3:2 (2:1)

EuroHockey Club Challenge 

Die Euro Hockey Challenge I wurde vom 25.–28. Mai 2012 in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ausgetragen. Sie bildet den zweiten Unterbau zur Euro Hockey League.
Die Teilnehmer des Turniers waren die beiden Absteiger des Vorjahres aus der Trophy der tschechische Meister und der zweite schottische Vertreter, die Aufsteiger aus der Challenge II der Meister aus Gibraltar und der zweite weißrussische Starter. Die vier restlichen Vertreter blieben zum Vorjahr unverändert: zweiter walisischer Starter, zweiter Europapokalstarter von Tschechien und die Meister von Kroatien und Portugal. Der portugiesische Club AD Lousada trat nicht an.

Gruppe A

 Grange HC - AD Lousada -:- (-:-)
 HC 1972 Rakovnik - Eagles HC 1:5 (0:2)
 AD Lousada - Eagles HC -:- (-:-)
 Grange HC - HC 1972 Rakovnik 3:3 (1:2)
 Eagles HC - Grange HC 1:5 (0:2)
 AD Lousada - HC 1972 Rakovnik -:- (-:-)

Gruppe B

 SK Slavia Praha - Cardiff & UWIC HC 1:1 (0:0)
 HAHK Mladost - HC Minsk 3:4 (3:2)
 Cardiff & UWIC HC - HC Minsk 1:0 (1:0)
 SK Slavia Praha HAHK Mladost 4:3 (2:2)
 HC Minsk - SK Slavia Praha 3:3 (0:2)
 HAHK Mladost - Cardiff & UWIC HC 1:7 (1:1)

Platzierungsspiele

 Aufstiegsspiel 2.A - 1.B: Eagles HC - Cardiff & UWIC HC 1:2 (0:0)
 Aufstiegsspiel 1.A - 2.B: Grange Hockey Club - Slavia Prag 2:1 (2:0)
 Platzierungsspiel 3.A - 3.B: HC 1972 Rakovnik - HC Minsk 3:6 (1:4)

EuroHockey Club Challenge II 

Die Euro Hockey Challenge II wurde vom 25.–28. Mai 2012 in der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen. Sie bildet den dritten Unterbau zur Euro Hockey League.
Die Teilnehmer des Turniers waren die beiden Absteiger des Vorjahres aus der Challenge der slowenische Meister und der zweite portugiesische Vertreter. Vier Vertreter blieben zum Vorjahr unverändert: erster Starter von Aserbaidschan, Schweden, Griechenland und Dänemark. Da 2011 die Challenge III mangels Ausrichter nicht stattfinden konnte, wurden auch keine Aufsteiger zur Challenge II ermittelt. Als weitere Teilnehmer wurde der zweite Starter aus Gibraltar und wie im Vorjahr der zweite Club aus Dänemark bestimmt.

Gruppe A

 CFU Lamas - Partille SC 1:1 (0:0)
 Asteras Agion Anargyron - Sorbymagle IF 3:7 (2:3)
 Sorbymagle IF - CFU Lamas 3:4 (1:0)
 Partille SC - Asteras Agion Anagyron 3:1 (1:0)
 Sorbymagle IF - Partille SC 1:5 (1:1)
 Asteras Agion Anagyron - CFU Lamas 1:8 (1:2)

Gruppe B

 HK Pliva Lipovci - Atasport 3:2 (3:1)
 Slagelse HK - Grammarians 2:3 (1:3)
 Atasport - Slagelse HK 5:1 (1:0)
 Grammarians - HK Pliva Lipovci 5:3 (0:1)
 Grammarians - Ataport 1:2 (0:1)
 Slagelse HK - HK Pliva Lipovci 1:4 (0:2)

Platzierungsspiele

 Aufstiegsspiel 2.A - 1.B: Partille SC - Atasport 0:2 (0:1)
 Aufstiegsspiel 1.A - 2.B: CFU Lamas - HK Pliva Lipovci 2:3 (2:2,1:1)
 Abstiegsspiel 4.A - 3.B: Asteras Agion Anagyron - Grammarians HC 0:8 (0:3)
 Abstiegsspiel 3.A - 4.B: Sorbymagle IF - Slagelse HK 5:1 (2:1)

EuroHockey Club Challenge III 

Das Turnier fand vom 25.–28. Mai 2012 im slowakischen Bratislava statt.

Gruppe A

 Aker HC - KPH Raca 1:5 (0:1)
 NC NSA - Seinäjoki United 8:2 (5:0)
 Seinäjoki United - Aker HC 2:2 (0:1)
 KPH Raca - HC NSA 3:0 (1:0)
 Seinäjoki United - KPH Raca 1:7 (0:4)
 HC NSA - Aker HC 3:2 (2:1)

Gruppe B

 SK Senkvice - Akkord HC 1:5 (1:2)
 Gazientep Polis Gucu - HC Lokomotive Sofia 5:1 (2:1)
 HC Lokomotive Sofia - SK Senkvice 0:7 (0:4)
 Akkord HC - Gazientep Polis Gucu 3:0 (2:0)
 HC Lokomotive Sofia - Akkord HC 0:7 (0:4)
 Gazientep Poli Gucu - Sk Senkvice 1:5 (0:3)

Platzierungsspiele

 Aufstiegsspiel 2.A - 1.B: HC NSA - Akkord HC 0:5 (0:2)
 Aufstiegsspiel 1.A - 2.B: KPH Raca - SK Senkvice 8:7 (2:2,0:1)
 Abstiegsspiel 4.A - 3.B: Seinäjoki United - Gazientep Polis Gucu SC 2:3 (2:2,1:1)
 Abstiegsspiel 3.A - 4.B: Aker HC - Lokomotive Sofia 3:4 (3:3,2:1)

EuroHockey Club Challenge IV 

25. Mai 2012 – 28. Mai 2012 in Predanovci (Slowenien)

Gruppe A

 HK Cukaricki - Kringsjå 3:5 (2:1)
 Rosco Budapest HC - Qormi HC 4:2 (0:1)
 Qormi HC - HK Cukaricki 7:0 (4:0)
 Kringsjå - Rocso Budapest HC 1:5 (1:2)
 Qormi HC - Kringsjå 1:2 (1:1)
 Rosco Budapest HC - HK Cukarick 9:0 (3:0)

Gruppe B

 Ardas Rudamina - Olcote HC 3:3 (2:1)
 HK Triglav Predanovci - HK Jedinstvo 8:3 (2:0)
 HK Jendinstvo - Ardas Rudamina 5:2 (4:1)
 Olcote HC - HK Triglav Predanovci 2:4 (1:1)
 Olcote HC - HK Jedinstvo 1:7 (1:3)
 Ardas Rudmina - HK Triglav Predanovci 1:5 (0:3)

Platzierungsspiele

 Aufstiegsspiel 2.A - 1.B: Kringsjå - HK Triglav Predanovci 3:5 (1:3)
 Aufstiegsspiel 1.A - 2.B: Rosco Budapest HC - HK Jedinstvo 6:5 (1:2)
 4.A - 3.B: HK Cukaricki - Olcote HC 1:4 (0:1)
 3.A - 4.B: Qormi HC - Ardas Rudamina 3:1 (1:0)

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Seite der European Hockey Federation (EHF)

Hockey-Europapokal
Hockey 2011
Hockey 2012